Mužská dvouhra Swedish Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže bastadského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Albert Ramos-Viñolas, kterého ve čtvrtfinále vyřadil krajan Fernando Verdasco.

Vítězem se stal osmý nasazený 35letý Španěl David Ferrer, jenž ve finále zdolal ukrajinského hráče Alexandra Dolgopolova po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Aktivní poměr vzájemných zápasů tak navýšil na 10–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvacátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Swedish Open tak získal hattrick, třetí triumf po předchozích titulech z let 2007 a 2012.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2017